SIBO steht für:

 SIngle Board Organizer, siehe Psion#SIBO
 Small Intestinal Bacterial Overgrowth, Dünndarmfehlbesiedlung

Abkürzung